Президент Албании — высшее должностное лицо Албании.

Президент имеет право назначать дату выборов в парламент и дату проведения референдума, а также осуществлять помилование и награждение. В случае неспособности выполнять должностные обязанности спикер парламента принимает на себя полномочия и обязанности исполняющего обязанности президента до возобновления президентом этих полномочий и обязанностей или до избрания нового президента. Канцелярия президента Албании состоит из ближайшего персонала президента страны, а также вспомогательного персонала, подчиняющегося президенту. Резиденция албанского главы государства находится в Тиране.

Конституция Албании определяет внешний вид и использование президентского штандарта, развевающегося на зданиях канцелярии президента, резиденции президента, транспортных средствах, используемых президентом, и использующегося в других торжественных мероприятиях.

Президент Албании избирается тайным голосованием парламентом Албании большинством в 3/5 всех его членов на 5 лет, не более двух сроков. Избранный президент должен принести присягу перед членами парламента Албании.

Список

Комментарии

Примечания

См. также 
 Список глав правительства Албании

Ссылки 
 A brief history of the institution of the President of the Republic of Albania
 Официальный сайт президента Албании

Албания
Списки:Албания